Пу́пышево — садоводческий массив на территории Кисельнинского сельского поселения Волховского района Ленинградской области.

Природные условия 
Массив располагается на севере Волховского плато, на кипуйских высотах. Это восточная оконечность древнего берега Балтийского моря, где сформировалось огромное верховое болото. С этого водораздела стекают две небольшие речки — Чаженка на юг и Елена на север. При такой заболоченности, ранее в данной местности мало кто селился.

История 
В 1904 году был построен одноколейный участок железной дороги Санкт-Петербург — Званка (ныне город Волхов). Между станциями Званка и Войбокало был создан разъезд «Пупышьево» для целей обслуживания дороги. Руководил работами инженер путей сообщения Валерий Алексеевич Саханский, которого можно считать основателем Пупышева. 

В 1976 году в стране началось садоводческое движение и Пупышево стало одним из его лидеров. Садоводы-первопроходцы раскорчёвывали и осушали территорию, проложенные дороги были почти непроходимы для легкового автотранспорта.

Современное состояние

Инфраструктура 
В массиве три главные дороги: Центральная, Смольнинская и Ждановская. Все они являются плохо проезжими. С 2021 года начато частичное асфальтирование дорог со стороны автодороги. К массиву проложена асфальтовая дорога от федеральной автомагистрали  () «Кола» (Санкт-Петербург — Петрозаводск — Мурманск), проведено электричество. Домики в основном 6 х 5 метров, расположенные на участках по 6 соток. Централизованного водопровода нет, водоснабжение осуществляется колодцами и скважинами. Есть продовольственные и строительные магазины, кафе и медицинский пункт.

Статистика 
Массив Пупышево включает 69 ДНТ и СНТ, более 20 000 участков; в летний сезон население здесь достигает 80 000–100 000 человек. 80% собственников земли – петербуржцы.

Транспорт 
Проезд до Пупышева из Санкт-Петербурга на электричках с Ладожского (в среднем, путь занимает 4 часа) или Московского вокзалов (от 1,5 часов в пути) в направлении «СПб — Мга — Волховстрой» до станций «Пл. 106 км» или «Пупышево».

Другой вариант — на автобусе до Пупышева от станции метро  «Улица Дыбенко» (время в пути в будние дни от 2 часов, в выходные от 4 до 6).

Действует автобусный маршрут, соединяющий райцентр Ленинградской области Волхов и восточную часть Пупышевского садоводческого массива.

Примечания

Ссылки 
 

Садоводческие массивы Ленинградской области